Onderdistrict in Indonesië
 Muaradua (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Muaradua (Cikulur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Muaradua (Kadudampit), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java